roztocza (l. poj. roztocze, rodzaj nijaki) – cudzożywne organizmy pobierające energię z martwych szczątków organicznych
 roztocze (l. poj. roztocz, rodzaj męski) – rząd pajęczaków. W literaturze popularnej często spotyka się błędną formę „roztocza”.